Gli anni fulgenti di Miss Brodie (The Prime of Miss Jean Brodie) – romanzo di Muriel Spark del 1961
The Prime of Miss Jean Brodie - opera teatrale del 1966 di Jay Presson Allen
 La strana voglia di Jean (The Prime of Miss Jean Brodie) – film del 1969 diretto da Ronald Neame